71. breddegrad kan henvise til:

 71. nordlige breddekreds
 71. sydlige breddekreds